

Pessoas 
Napoleão Bonaparte
Napoleão II de França
Napoleão III de França
Napoleão Eugênio, Príncipe Imperial da França
Napoleão José Bonaparte
Jerónimo Napoleão Carlos Bonaparte
Napoleão Carlos Bonaparte
Carlos Napoleão
Luís Napoleão Bonaparte
Napoleão Luís Bonaparte
Carlos Luís Napoleão Bonaparte
Napoleão Eugénio Bonaparte
José Luis Napoleão
Napoleão Laureano
Napoleão Mendes de Almeida, linguista brasileira

Napoleão Nunes Maia Filho, jurista brasileiro
Hugo Napoleão do Rego, político brasileiro
Hugo Napoleão do Rego Neto, político brasileiro
Baldonedo Arthur Napoleão
Napoleão de Alencastro Guimarães
Aluísio Napoleão de Freitas Rego
Napoleão João Baptista Level
Napoleão Cybulski
Nicodemos Gomes Napoleão
Napoleão Valadares
Alfredo Napoleão
Arthur Napoleão
Alexandre Napoleão da Costa Lopes
Geraldo Napoleão de Sousa
Napoleão Tavares
Napoleão Ferraz de Araújo
Arthur Napoleon Raymond Robinson

Toponímia 
Hugo Napoleão (Piauí)
Napoleon (Ohio)

Arte 

 Napoleão Cruzando os Alpes, quadro
 A Coroação de Napoleão, quadro

Ficção 
Napoleão (personagem de Orwell), personagem do livro Animal Farm
Os Seis Bustos de Napoleão, de Conan Doyle
Napoleão (1927), filme francês
Napoleão e Samantha, filme norte-americano
Napoleon (1995), filme

Outros 

 Complexo de Napoleão
 Teorema de Napoleão
 Abertura Napoleão

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos